Koshi, Kosi of Sapt Kosi, een rivier in Nepal en de Indiase deelstaat Bihar;
Kosi of Koshi, een bestuurlijke zone in Nepal.
Kosibaai, een natuurreservaat in Zuid-Afrika

Zie ook
Koshi (doorverwijspagina)
Kochi (doorverwijspagina)